Blakstad steht für:

 Blakstad (Akershus), Ort in Akershus, Norwegen
 Blakstad (Froland) (auch Blakstad-Osedalen), Ort in Froland, Fylke Agder, Norwegen

Blakstad ist der Familienname folgender Personen:

 Julie Blakstad (* 2001), norwegische Fußballspielerin